A National Basketball Association 1957–1958-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 12. szezonja volt.

A győztes a St. Louis Hawks lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Boston Celtics ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bill Russell lett.

A Pistons Fort Wayne-ből Detroitba költözött. A Royals Rochesterből Cincinnatiba költözött.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bill Russell
Az év újonca: Woody Sauldsberry

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bob Pettit
Vezetőedzők: Red Auerbach (Kelet), Alex Hannum (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba